Ci sono quattro località col nome Cavan:

Cavan – cittadina dell'Ontario

Cavan – città della Côtes-d'Armor

Cavan – città capoluogo dell'omonima contea
 Cavan – contea dell'Ulster, con capoluogo l'omonima città